El Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 2022, oficialment anomenat com a Gran Premio Red Bull de España, va ser la sisena cursa de la temporada 2022 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Jerez (Jerez de la Frontera, Espanya) entre els dies 29 d'abril a 1 de maig de 2022.

Resultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la MotoGP 

2022
Espanya
2022